een andere naam voor Muisvogels
 een plaats in de Italiaanse provincie Piacenza, zie Coli (Italië)
 een soort bacterie, zie Escherichia coli